Die Liste der Stolpersteine in Lübeck gibt eine Übersicht über die vom Künstler Gunter Demnig verlegten Stolpersteine in der Stadt Lübeck. Grundlage dieser Liste sind die von der Initiative Stolpersteine für Lübeck zur Verfügung gestellten Daten.

Die 10 cm × 10 cm × 10 cm großen Betonquader mit Messingtafel sind in den Bürgersteig vor jenen Häusern eingelassen, in denen die Opfer einmal zu Hause waren. Die Inschrift der Tafel gibt Auskunft über ihren Namen, ihr Alter und ihr Schicksal. Die Stolpersteine sollen dem Vergessen der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft entgegenwirken.

Der erste Stolperstein in Lübeck wurde 2003 durch die Erich-Mühsam-Gesellschaft für Erich Mühsam vor dem Buddenbrookhaus verlegt, 2016 betrug die Zahl 193 Stück, weitere folgten 2017. Mit der Verlegung von 14 neuen Steinen am 27. September 2018 erhöhte sich die Gesamtzahl auf 214 Stolpersteine. Am 19. August 2021 wurden zwei Stolpersteine verlegt. Zuletzt wurden am 26. August 2022 vor dem Drägerwerk in der Moislinger Allee fünf Stolpersteine und eine Stolperschwelle verlegt, die an das Schicksal von exekutierten Zwangsarbeitern erinnern. Damit gibt es in Lübeck nun insgesamt 230 Stolpersteine.

Liste 

Die Vornamen sind verlinkt mit den Kurzbiografien der Internetseite stolpersteine-luebeck.de, die Nachnamen mit Artikeln. Die Koordinaten wurden von OpenStreetMap-Mitwirkenden ermittelt.

Anzahl der gelisteten Stolpersteine: 224, davon mit Bild: 138 (62 %) - (Auswertung veraltet!)

Außer den in der Tabelle gelisteten Steinen, die jeweils einer konkreten Person gewidmet sind, liegt beim ehemaligen Pflegeheim Vorwerk (Triftstraße 139–143) ein zusätzlicher Stolperstein. Er ergänzt die dort verlegten zehn Personen-Stolpersteine um eine ausführlichere Beschreibung des gemeinsamen Schicksals.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Website Stolpersteine Lübeck
 
 genealogy.net - Familiendatenbank Juden im nördlichen Teil des ehemaligen Deutschen Reiches

Stolpersteine Lübeck
Lubeck
!Stolpersteine